|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2014 vond plaats van 15 tot en met 21 september 2014 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 31e editie van de Pan Pacific Open, het vrouwentoernooi als onderdeel van het Tennistoernooi van Tokio 2014. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelhoudster Petra Kvitová was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Angelique Kerber bereikte de halve finale, waarin zij werd uitgescha­keld door de latere winnares.

Het derde reekshoofd, Ana Ivanović uit Servië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als tweede geplaatste Deense Caroline Wozniacki in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Ivanović wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Tokio op haar naam te schrij­ven. Het was haar vijftiende WTA-titel, de vierde van 2014.

De Belgische Kirsten Flipkens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale 
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=3
| RD1-team1= Ana Ivanović
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=2
| RD1-team2= Caroline Wozniacki
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=62
| RD1-score2-3= 
}}

 Bovenste helft 

 Onderste helft 

 Dubbelspel 

De als eerste geplaatste titelverdedigsters Cara Black / Sania Mirza''' slaagden erin hun titel te prolongeren. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste Spaanse koppel Garbiñe Muguruza en Carla Suárez Navarro in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. Black had daarnaast 55 eerdere dubbelspel­titels met andere partners; Mirza zeventien.

De Belgische Kirsten Flipkens en haar Slowaakse partner Dominika Cibulková waren via een wildcard tot het toernooi toegelaten. Zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Tokio 2014
Tokio